

Zuidersluis (Antwerpen), in de Belgische provincie Antwerpen

Zuidersluis (IJmuiden), in de Nederlandse provincie Noord-Holland;
 Zuidersluis (Schardam), in de Nederlandse provincie Noord-Holland; 
 Zuidersluis (Jutphaas), in de Nederlandse provincie Utrecht.